

Chronologiczna lista szefów rządu Andory (Cap de Govern)

Legenda

Linia chronologiczna

Bibliografia